Het WTA-tennistoernooi van Klagenfurt (officieel Uniqa Grand Prix) van 2000 vond plaats van 10 tot en met 16 juli 2000 in de Oostenrijkse stad Klagenfurt. Het was de 28e editie van het Austrian Open. Er werd gespeeld op gravel­banen.

De Oostenrijkse Barbara Schett bereikte beide finales. Zij verloor de eindstrijd in het dubbelspel, maar zij won de enkelspeltitel door winst op haar dubbelspelmaatje Patty Schnyder (Zwitserland).

Enkelspel 
Titelverdedigster Karina Habšudová kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Barbara Schett uit Oostenrijk, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Zwitserse Patty Schnyder in drie sets. Schett wist voor de tweede keer het toer­nooi van Oostenrijk op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste sinds drie jaar. Zij incas­seerde US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Silvia Farina en Karina Habšudová had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Habšudová speelde samen met de Roemeense Cătălina Cristea – zij strandden al in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste Argentijnse duo Laura Montalvo en Paola Suárez won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Barbara Schett en Patty Schnyder in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun achtste gezamen­lijke titel. Suárez had daar­naast zes eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Montalvo één.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Klagenfurt 2000
Klagenfurt